Ури́цкий сельсове́т — название ряда административных единиц в России и Белоруссии.

Белоруссия 
 Урицкий сельсовет (Гомельская область)

Россия 
 Урицкий сельсовет (Липецкая область)
 Урицкий наслег (Якутия)